La Serie B 1954-1955 è stata la 23ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 19 settembre 1954 e il 12 giugno 1955 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Achille Fraschini (), Enrico Motta (Lanerossi Vicenza) e Giancarlo Rebizzi () con 14 reti a testa.

Stagione 
Il 1955 fu l'anno della vittoria del  che, con passo spedito, arrivò a conquistare la promozione in Serie A con ben cinque giornate d'anticipo. La lotta per il secondo posto vide impegnate ,  e : se i lariani cedettero per primi il passo alle avversarie, furono i patavini ad aggiudicarsi un posto in massima serie grazie alla vittoria nello scontro diretto contro i lilla, all'ultima giornata.

In coda, il  subì in extremis il sorpasso da parte di un  a lungo ultimo in classifica (l'anno prima i gialloblù avevano lottato per la promozione) e si unì, nel ritorno in Serie C, a un  già condannato da alcune giornate: per i lombardi, che dopo aver stazionato a centro classifica per metà campionato racimolarono solamente 5 punti nelle ultime 15 gare, fu l'ultima apparizione fra i cadetti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1955-1956.
      Retrocesso in Serie C 1955-1956.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1954